Essential Records (London)
Essential Records (kršćanski)